Mahindra Xylo — минивэн, выпускавшийся в 2009—2019 годах индийским автопроизводителем Mahindra & Mahindra.

История 
Проект был анонсирован компанией в 2006 году. Модель построена на платформе рамы от внедорожника Mahindra Scorpio, с модификацией шасси, которая учитывает более длинную колёсную базу минивэна, и рядом доработок. Разработка обошлась компании в 5,5 млрд. рупий.

Двигатель — лицензионный 2,5-литровый дизель Peugeot XD3TE, коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Привод — только передний.

Предлагалась в пяти комплектациях: D2, D4, H6, H8 и H9. В стандартную комплектацию входили две передние подушки безопасности и ABS с EBD.

Модель была представлена в январе 2009 года, продажи начаты в марте. За первый месяц продаж было реализовано более 3000 единиц, однако затем продажи медленно снижались, и широко распространено мнение, что продажи не оправдали ожиданий компании, только в июне 2012 года число проданных машин перешагнуло отметку в 100 000 единиц.

В 2012 году был проведён рестайлинг передней части, стал доступен новый 2,2-литровый турбодизель DW12 с новой коробкой передач.

В июне 2019 года компания объявила о прекращении производства из-за ужесточения стандартов безопасности и экологических требований, вступающих в Индии в силу в марте 2020 года. В модельном ряду компании модель была заменена вышедшим в 2018 году минивэном Mahindra Marazzo.

Галерея 

Минивэны
Автомобили Индии
Mahindra & Mahindra